Invasió militar: l'entrada no consentida en un territori per part de les forces armades d'un altre territori
 Invasió (sèrie de televisió) (2005-2006), de títol original Invasion
 Invasió (pel·lícula) (2007), de títol original The Invasion, dirigida per Oliver Hirschbiegel